

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2, w tym 1 podstawowa
 Szopy – część wsi Będargowo w woj. pomorskim, w pow. wejherowskim, w gminie Szemud
 Szopy – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. elbląskim, w gminie Gronowo Elbląskie

Inne 
 Szopy – dawna wieś podwarszawska, od 1916 w granicach miasta, w dzielnicy Mokotów